Blanca de Castilla (Palencia, -Melun, 1252). Infanta de Castilla y reina consorte de Francia por su matrimonio con el rey Luis VIII. Madre del rey Luis IX de Francia, quien fue canonizado.

Orígenes familiares 
Hija del rey Alfonso VIII de Castilla y de su esposa, la reina Leonor de Plantagenet. Sus abuelos paternos fueron los reyes Sancho III de Castilla y su esposa Blanca Garcés de Navarra y los maternos el rey Enrique II de Inglaterra y su esposa Leonor de Aquitania. Hermana del rey Enrique I de Castilla y la reina Berenguela de Castilla (quien fuera madre de Fernando III de Castilla, rey de Castilla y León).

Biografía 
Nacida en Palencia en 1188. Fue amamantada por Sancha López, nodriza proveniente del pueblo de La Serna, la cual fue recompensada junto a su marido Martín García con buenas tierras de labranza según el privilegio en el cartulario del Monasterio de Santa María de la Vega. Alfonso VIII confió a Pedro Rodríguez de Castro y a su mujer Urraca Rodríguez de Guzmán la crianza de la infanta Blanca en su casa de Itero de la Vega, puerula infantissa Domina Blanca, nutriente in domo Petri roderici de Castro.

Felipe II Augusto de Francia y Juan I de Inglaterra acordaron que el heredero al trono de Francia, el futuro Luis VIII, se casara con una infanta de Castilla. Los embajadores de ambos reinos en 1199 llevaron a cabo las negociaciones para el matrimonio y en 1200, la ya anciana Leonor de Aquitania, se desplazó a Castilla, donde reinaba su hija Leonor, para conocer a sus nietas y decidir cuál sería la futura «reina de la Flor de Lis». La intención original era llevar como prometida del príncipe Luis a la entonces hija mayor soltera de los reyes de Castilla, Urraca, pero al final Leonor escogió a su segunda nieta Blanca, ya que a su parecer, esta infanta encajaría mejor en la corte de Francia. Con apenas doce años la infanta Blanca se despidió de sus padres y hermanos y emprendió viaje con su abuela hacia Francia. 

Poco después, el 22 de mayo de 1200 se celebró la boda de Blanca con el heredero de la corona francesa. Al morir Felipe, el 14 de julio de 1223, ocupó el trono el marido de Blanca con el nombre de Luis VIII. En 1226, a los tres años de reinado, Luis murió de disentería a su vuelta de una campaña militar que intentaba recuperar el Mediodía para la corona francesa. Blanca había sido una eficaz consejera de su marido. Madre de varios hijos, el segundo de los supervivientes, Luis, futuro Luis IX, San Luis IX, fue proclamado rey a la muerte de su padre, a la edad de doce años, en 1226. Blanca fue nombrada regente y hubo de hacer frente a problemas acuciantes de su tiempo, como el enfrentamiento con Inglaterra, el conflicto con los cátaros y las presiones de la nobleza.

En 1236, donó sus propiedades en Pontoise así como otras tierras para la edificación de un monasterio que fundó en 1242 con el nombre de Notre-Dame-la-Royale en honor a la Virgen María, aunque el nombre que prevaleció fue el de Abadía de Maubuisson. Una vez que su hijo pudo hacerse cargo de los asuntos de Estado, la reina Blanca de Castilla se retiró a la abadía que había fundado, donde recibió sepultura después de su muerte en Melun, en el año 1252.

Blanca es considerada santa por la Iglesia católica al igual que su hijo san Luis. Su fiesta se celebra el 1 de diciembre.

Matrimonio y descendencia 

Fruto de su matrimonio con el rey Luis VIII de Francia nacieron:
 Felipe (1209-1218), príncipe heredero
 Luis (San Luis) (1214-1270), quien sucedió a su padre en el trono.
 Roberto (1216-1250), conde de Artois
 Juan (1219-1232)
 Alfonso (1220-1271), conde de Poitiers y de Toulouse.
 Felipe Dagoberto (1222-1232)
 Isabel (1225-1269)
 Etienne (nacida y muerta en 1226)
 Carlos (1227-1285), conde de Anjou y Maine y rey de Sicilia y de Nápoles.

Ancestros

Sucesión

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 
  Genealogía de la reina Blanca de Castilla (en inglés)

Reinas consortes de Francia con los Capetos
Infantes de Castilla del siglo XII de la Casa de Borgoña (Castilla)
Regentes de Francia
Reinas consortes de la Casa de Borgoña (Castilla)
Reinas consortes de Francia del siglo XIII

Mujeres de la Edad Media en España
Mujeres gobernantes del siglo XIII
Nacidos en Palencia